Бокколи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бокколи, Бенедикта (род. 1966) — итальянская актриса театра и кино.
 Бокколи, Бриджитта (род. 1972) — итальянская актриса кино и телевидения.
 Бокколи, Густаво (род. 1978) — израильский футболист бразильского происхождения.